O A-4AR Fightinghawk da Lockheed Martin é um upgrade do A-4M Skyhawk da McDonnell Douglas desenvolvido para a Força Aérea Argentina.

O A-4"SkyHawk", foi o principal avião de ataque da Argentina durante a Guerra das Malvinas, com uma intensiva utilização acabou sendo o jato de maiores perdas no conflito.

Logo após a guerra, a Argentina comprou e pagou por mais aparelhos vindos de Israel mas os aviões não chegaram a ser entregues devido a pressões americanas. Somente em 1992 é que a Argentina pode começar negociar a compra de novos aviões de combate, o modelo pretendido era o F-16, com a recusa dos americanos em fornecer este modelo, eles acabaram por aceitar 32 A-4M e 4 OA-4M que vieram a ser modernizados e equipados com o radar APG-68 do F-16, sendo essa a principal diferença da maioria dos outros A-4 em uso no mundo inclusive os operados pela Marinha do Brasil.

Os argentinos receberam um total de mais de uma centena de A-4 de várias versões, inclusive os operados pela marinha, hoje porém apenas a Força Aérea os opera e somente o modelo A-4AR.

Ver também

 A-4 Skyhawk
 Lockheed Martin

Aviões militares de caça
A-4AR
Força Aérea da Argentina
Aeronaves com primeiro voo em 1997